Nikolsk es el nombre de varios topónimos rusos:
Nikolsk (óblast de Penza), una localidad situada en el óblast de Penza (Rusia);
Nikolsk (óblast de Vólogda), una localidad situada en el óblast de Vólogda (Rusia);
Nikolsk, nombre de la ciudad de Ussurisk entre 1917 y 1926.